Кубок африканских наций 2019 — 32-й розыгрыш Кубка африканских наций, который проходил с 21 июня по 19 июля 2019 года в Египте. Сборной Камеруна не удалось защитить титул, завоёванный на турнире 2017 года, они потерпели поражение в 1/8 финала от сборной Нигерии.

Выбор страны-организатора турнира 
После заседания Исполкома КАФ 24 января 2014 года было объявлено, что на право принять у себя турнир претендуют шесть государств — Алжир, Камерун, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Замбия и ДР Конго. Федерация футбола ДР Конго отозвала свою заявку в июле 2014 года из-за сложностей с обеспечением безопасности.

Гвинея первоначально планировала подачу совместной заявки с Гвинеей-Бисау, Сьерра-Леоне и Либерией. Замбия планировала проведение турнира совместно с Малави и Зимбабве. Кроме того, интерес к проведению турнира был со стороны Нигерии, Сенегала. Совместная заявка планировалась Кенией и Угандой.

Окончательное решение по месту проведения турниров 2019, 2021 и 2023 годов было объявлено 20 сентября 2014 года.

В конце ноября 2018 года у Камеруна было отобрано право на проведение в связи с задержкой строительства стадионов. В январе 2019 года стало известно, что турнир примет Египет.

Планировалось, что турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2019 года, но позже его перенесли на срок с 21 июня по 19 июля, чтобы у футболистов было больше времени для восстановления после священного для мусульман поста, который в 2019 году длился с 5 мая до 3 июня.

Отборочный турнир 

В отборочном турнире принимала участие 51 сборная, включая текущего обладателя титула — команду Камеруна. Жеребьёвка квалификации прошла 12 января 2017 года в Либревиле.

Квалифицировались в финальный турнир

Места проведения

Формат турнира 
Для того, чтобы увеличить количество команд с 16 до 24, в финальном турнире было решено добавить 2 дополнительные группы по 4 команды и ещё одну стадию плей-офф (1/8 финала).

На первом этапе 24 сборные будут распределены путём жеребьёвки на 6 групп по 4 команды в каждой.

В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе). Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд.

С 1/8 финала матчи будут проводиться по системе выбывания. В случае ничейного исхода, команды будут играть дополнительно два тайма по 15 минут каждый (кроме матча за третье место). Если и в дополнительное время победитель выявлен не будет, то победитель определяется в серии пенальти.

Финальный турнир

Жеребьёвка и посев команд 
Жеребьевка состоялась 12 апреля 2019 года, на исторической площадке с видом на Сфинкса и пирамиды, недалеко от Каира в Египте.

24 команды были распределены в 4 корзины на основе рейтинга национальных команд CAF.

Путём жребия 24 команды были разделены на шесть групп по четыре команды. Хозяева автоматически были посеяны в группу А.

Посевы, одобренные Организационным комитетом Кубка Африканских Наций на его заседании в понедельник, 25 марта 2019 года, в штаб-квартире CAF в Каире, Египет, были определены с учётом выступления квалифицированных команд в трёх последних финальных и отборочных турнирах Кубка африканских наций и рейтинга сборных FIFA.

Главные тренеры и капитаны команд 
У тренеров флаг указан, если специалист возглавляет сборную не своей страны

Составы команд

Экипировка команд

Судьи 

  Мустафа Горбаль
  Элдер Мартинш Родригеш де Карвалью
  Джошуа Бондо
  Пасифик Ндабихавенимана
  Сиди Алиум
  Гехад Гриша
  Амин Омар
  Ибрагим Нур Эль-Дин
  Бамлак Тессема
  Эрик Отого-Кастан

  Бакари Гассама
  Питер Ваверу
  Андофетра Ракотоджаона
  Махамаду Кейта
  Бейда Дахане
  Ахмад Имитехаз Хералалл
  Нуреддин Эль-Жаафари
  Редуан Жийед
  Жан Жак Ндала Нгамбо

  Луис Хакизимана
  Магетт Н'Диай
  Исса Си
  Бернард Камилл
  Виктор Гомес
  Садок Селми
  Юссеф Эссрайри
  Хайтем Гуират
  Джанни Сиказве

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Сборные, занявшие 3-е место в группе 

|- style="background:;"

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры  
5 голов

  Одион Игало

3 гола

  Садио Мане
  Адам Унас
  Рияд Марез
  Седрик Бакамбу

2 гола

  Юсеф Белайли
  Микаэль Поте
  Джордан Айю
  Бонгани Зунгу
  Каролюс Андриамахицинуру
  Багдад Бунеджах

  Мохамед Яттара
  Ахмед аль-Мухаммади 
  Мохамед Салах
  Майкл Олунга 
  Юссеф Мсакни

  Юссеф Эн-Несири
  Эммануэль Окви
  Стефан Баокен
  Вильфрид Заа
  Жонатан Коджиа

1 гол

  Трезеге 
  Сори Каба 
  Франсуа Камано 
  Жонатан Болинги 
  Бритт Ассомбалонга 
  Шансель Мбемба-Мангулу 
  Кейта Бальде
  Крепин Диатта
  Исмаила Сарр
  Идрисса Гейе
  Моктар Сиди Эль-Хасен
  Джалма Кампуш
  Андре Айю 
  Томас Партей 
  Хама Биллиат
  Кеннет Омеруо
  Алекс Ивоби

  Самуэль Чуквуезе
  Уильям Троост-Эконг
  Анисе Абель 
  Марко Илаймахаритра
  Лалайна Номенжанахари 
  Ибрагим Амада 
  Фанева Има Андриацима 
  Ислам Слимани
  Софьян Фегули
  Макс Градель 
  Сере Дье
  Максвел Корне
  Симон Мсува
  Мбвана Саматта
  Вахби Хазри

  Таха Яссин Хенисси
  Наим Слити
  Ферджани Сасси
  Патрик Кадду 
  Абдулай Диаби 
  Мусса Марега 
  Адама Траоре I
  Адама Траоре II
  Диади Самассеку
  Амаду Айдара
  Яя Банана 
  Клинтон Н'Жье 
  Джоханна Омоло
  Тембинкоси Лорч
  Мубарак Буссуфа
  Моиз Адилеу

Автоголы

  Итамунуа Кеймуине (в матче против Марокко)
  Рами Бедуи (в матче против Ганы)
  Дилан Бронн (в матче против Сенегала)
  Уильям Троост-Эконг (в матче против Алжира)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт турнира

Спорт в Египте в 2019 году
Футбол в Африке в 2019 году
Кубки африканских наций
Международные соревнования по футболу в Египте
Июнь 2019 года
Июль 2019 года